

Благоєво () — село в Великотирновській області. Входить до складу общини Стражиця.
 Благоєво () — село в Разградській області. Входить до складу общини Разград.

Див. також 
 Благоєве.